Mad Love steht für:

 Mad Love (1935), US-amerikanischer Horrorfilm
 Mad Love – Volle Leidenschaft, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1995
 Mad Love (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom von 2011